Ни́жние Воро́та () — село в Мукачевском районе Закарпатской области Украины. Административный центр Нижневоротской сельской общины.

Расположено у подножия Восточных Бескидов и Верецкого перевала, соединяющего Закарпатскую и Львовскую области.

Население по переписи 2001 года составляло 2504 человека. Телефонный код — 03136. Занимает площадь 2,878 км². Код КОАТУУ — 2121584201.

История 
Прежнее название села Нижние Верецки связывают с местами среди гор, которые раньше назывались веретками. В X—XI в. через Нижние Верецки и Верецкий перевал, который издавна назывался Русскими Воротами (Porta Rusicae), поддерживались связи закарпатских земель с остальной территорией Киевской Руси, в состав которой они входили. В 1241 году через Нижние Верецки прошли орды хана Батыя, опустошавшие и разорявшие все на своем пути. От гибели и плена спаслись лишь те жители, которым удалось скрыться в лесах и горах. В XIII в. венгерские феодалы распространили свою власть на горные районы Закарпатья. Вследствие феодальных распрей и междоусобиц село неоднократно переходило от одного владельца к другому. После поражения Венгрии в войне с Турцией в 1526 г. Нижние Верецки вместе с Мукачевом перешли во владение вассалов последней — трансильванских князей.

В ответ на союз трансильванского князя Дьердя II Ракоци с Богданом Хмельницким польские войска в 1657 году вторглись на территорию Мукачевской доминии и опустошили ряд населённых пунктов, в том числе и Нижние Верецки. После этого многие жители села бросили свои клочки земли и ушли с семьями искать лучшей жизни. Часть из них переселилась в Галичину и Россию .

В 1946 году указом ПВС УССР село Нижние Верецки переименовано в Нижние Ворота.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт Нижньоворітської ЗОШ І-ІІІ ступенів [1]
 Сайт Нижневоротской школы-интерната
 Блог Греко-Католицької Церкви Святих Апостолів Петра і Павла